Slag bij Duinkerke (1383), een slag tussen de Gentse opstandelingen en de graaf van Vlaanderen Lodewijk van Male
 Zeeslag bij Duinkerke (1639), een zeeslag waarbij Maarten Harpertszoon Tromp de zogenoemde Duinkerker kapers versloeg
 Zeeslag bij Duins (1639), een zeeslag waarbij Maarten Harpertszoon Tromp een overwinning op een Spaanse oorlogsvloot behaalde
 Slag bij Duinkerke (1658), een veldslag tussen de Engelsen en Fransen enerzijds en het Spaanse leger van de Zuidelijke Nederlanden anderzijds
 Slag om Duinkerke (1940), een militaire operatie in de omgeving van de Noord-Franse stad Duinkerke